Con el nombre de parque nacional Patagonia —o similar— se denominan a varias áreas protegidas del sur de América del Sur. Estas son:
  
 El parque nacional Patagonia, un parque nacional chileno situado en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;
 El parque nacional Patagonia, un parque nacional argentino situado en la provincia de Santa Cruz;
 El parque Patagonia Austral, un parque argentino de jurisdicción nacional situado en la provincia del Chubut;